Évémon, formes latines Euaemon ou Euaimon (Εὐαίμων) est un nom qui peut se référer à :

Des personnages de la mythologie grecque :
 Évémon, père d'Eurypyle
 Évémon, un des fils de Lycaon
 Évémon, un des dix fils du dieu Poséidon et de la mortelle Cléito dans le mythe de l'Atlantide de Platon

 Évémon, une ville mentionnée dans Ethnika d'Étienne de Byzance

Autres
 (34993) Évémon, un astéroïde troyen jovien nommé d'après le père d'Eurypyle